Phacostroma är ett släkte av svampar. Phacostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phacostroma